Sleipnir ou Sleipner peut désigner :
 Sleipnir, un cheval dans la mythologie nordique 
 Sleipnir, un navigateur Web
 IK Sleipner, un club suédois de football
 Sleipner, un champ gazier norvégien en mer du Nord